Tullstorp kan syfta på:

Tullstorp, Landskrona kommun – en småort i Örja socken 
Tullstorp, Malmö kommun – en före detta tätort
Tullstorp, Trelleborgs kommun –  kyrkby i Tullstorps socken
Tullstorp, Ängelholms kommun – en småort i Hjärnarps socken